Stati Uniti d'America
 Richlands – città della Contea di Onslow, Carolina del Nord
 Richlands – città della Contea di Tazewell, Virginia